Vrhpolje, in italiano Verpolie – frazione del comune di Erpelle-Cosina
 Vrhpolje, in italiano Verpogliano – frazione del comune di Vipacco